

Заас-Альмагелль — громада в кантоні Вале
 Заас-Бален — громада в кантоні Вале
 Заас-Грунд — громада в кантоні Вале
 Заас-Фее — громада в кантоні Вале